Лазе́ (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Прованс — Альпы — Лазурный Берег. Департамент коммуны — Верхние Альпы. Входит в состав кантона Ларань-Монтеглен. Округ коммуны — Гап.

Код INSEE коммуны — 05073.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 329 человек.

Экономика 
В 2007 году среди 230 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 167 были экономически активными, 63 — неактивными (показатель активности — 72,6 %, в 1999 году было 74,6 %). Из 167 активных работали 149 человек (83 мужчины и 66 женщин), безработных было 18 (5 мужчин и 13 женщин). Среди 63 неактивных 16 человек были учениками или студентами, 35 — пенсионерами, 12 были неактивными по другим причинам.

См. также 
 Список округов Франции

Примечания

Ссылки